Хосе Мануэль Песудо Солер (; 11 июня 1936, Альмасора — 5 декабря 2003, Валенсия) — испанский футболист.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

Командные 
  «Барселона»
 Обладатель Кубка Испании (1): 1962/63
 Обладатель Кубка ярмарок (1): 1965/66

  «Валенсия»
 Чемпион Испании (1): 1970/71
 Обладатель Кубка Испании (1): 1966/67

Индивидуальные 
 Обладатель Трофея Саморы: 1965/66

Примечания

Ссылки 
Профиль игрока на BDFutbol 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Валенсия»